Tångtjärn kan syfta på:
Tångtjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Tångtjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn